Ayang ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Domingo-Beka Esono Ayang (* 1969), äquatorialguineischer Geistlicher, Bischof von Mongomo
 Luc Ayang (* 1947), ehemaliger kamerunischer Politiker